Universitat de Roma La Sapienza, fundada el 1303.
 Universitat de Roma II, amb el nom oficial de Università degli Studi di Roma Tor Vergata, fundada el 1982
 Universitat de Roma III, amb el nom oficial de Università degli studi Roma Tre, fundada el 1992
 Universitat de Roma Foro italico, fundada el 1998